A Equipe Chinesa da Copa Davis representa a República Popular da China na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Associação Chinesa de Tênis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe chinesa)

China